Příjmení Wysocki nosí více významných osobností:

 Kazimierz Wysocki (1855–1935) – rakouský politik polské národnosti z Haliče
 Lidia Wysocka (1916–2006) – polská herečka
 Stanisław Wysocki (1850–1898) – rakouský šlechtic, diplomat a politik polské národnosti z Haliče